Niemcy:
 Tettnang – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Tettnang – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Tettnang – były powiat